Kiwanuka oder Kiwánuka ist der Familienname folgender Personen

 Benedicto Kiwanuka (1922–1972), ugandischer Politiker
 Denis Kiwanuka Lote (1938–2022), ugandischer Geistlicher und Erzbischof von Tororo
 Emmanuel Kiwanuka Nsubuga (1914–1991), ugandischer Erzbischof
 Michael Kiwanuka (* 1987), britischer Sänger
 Joseph Kiwánuka (1899–1966), Bischof von Masaka und Erzbischof von Rubaga 
 Namugenyi Kiwanuka (* 1975), ugandisch-kanadische Moderatorin